Дискографију рок групе -{The Doors}- чини девет студијских албума, четири албума уживо, 20 компилација и 16 синглова.

Демо албум

Студијски албуми 
Слиједи приказ свих издатих албума и синглова Дорса и њихових највиших позиција на листама у сљедећим државама:САД , Уједињено Краљевство , Њемачка , Швајцарска , Аустрија , Француска , Канада , Аустралија , Италија , Холандија .

Албуми уживо

Компилације

Синглови

Референце

Спољашње везе 

The Doors
The Doors
The Doors